Az 1970-es férfi kosárlabda-világbajnokság volt a hetedik férfi kosárlabda-vb. Jugoszláviában rendezték 1970. május 10. és május 24. között. A tornán 13 csapat vett részt. A világbajnokságot a házigazda jugoszláv csapat nyerte, amely történetének első világbajnoki címét szerezte.

Lebonyolítás 
A 13 csapatból a házigazda Jugoszlávia a csoportmérkőzések során nem vett részt, automatikusan a döntő csoportkörbe került. A maradék 12 csapat három darab négyes csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe. A harmadik és negyedik helyezettek egy másik helyosztó csoportkörbe kerültek.

A döntő csoportkörben, valamint a helyosztó csoportkörben ismét körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A két csoport végeredménye lett a világbajnokság végeredménye.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 8–13. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források 
 
 
 

Világbajnokság
1970